Апоштаг () — посёлок(község) в медье Бач-Кишкун в Венгрии. Посёлок занимает площадь 64,88 км², на которой проживает 2130 жителей (2005).

В 2001 году в Апоштаге проживали 2105 жителей — из которых подавляющее большинство венгры. Прихожане: 49% — римско-католической церкви, 27 % — кальвинисткой церкви, 12,4 % — лютеране.

Фото

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки
 карта посёлка